Detaille ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Detaille (* 1898; † ?), belgischer Journalist
 Jean Baptiste Édouard Detaille (1848–1912), französischer Maler

Sonstiges:
 Detaille-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika